A Bitz és Bob 2018-ban indult angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek alkotója Daniel Bays. A tévéfilmsorozat a CBBC In-House, a FremantleMedia, a Jellyfish Pictures és a Radical Sheep Productions gyártásában készült és a BBC, a FremantleMedia és a Boat Rocker Media forgalmazásában jelent meg. Amerikában a CBeebies mutatta be 2018. március 12-én. Magyarországon a Kiwi TV sugározza 2019. augusztus 19-étől.

Ismertető

Szereplők

Magyar változat 
 Bemondó: Schmidt Andrea
 Főcímdal: Csuha Bori

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2018)

Jegyzetek

További információk 
 
 
 

Brit televíziós sorozatok
Kanadai televíziós sorozatok
A BBC saját gyártású műsorai